Hof van Sonoy (Alkmaar) - hofje in Alkmaar
 Hof van Sonoy (restaurant) - voormalig restaurant met Michelinster